Ивашково — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Ивашково — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия

Архангельская область 
 Ивашково — деревня в Красноборском районе.
 Ивашково — деревня в Няндомском районе.

Брянская область 
 Ивашково — деревня в Почепском районе.
 Ивашково — деревня в Рогнединском районе.

Владимирская область 
 Ивашково — деревня в Камешковском районе.
 Ивашково — деревня в Кольчугинском районе.

Ивановская область 
 Ивашково — деревня в Комсомольском районе.
 Ивашково — деревня в Лухском районе.
 Ивашково — деревня в Приволжском районе.
 Ивашково — деревня в Шуйском районе.

Костромская область 
 Ивашково — деревня в Галичском районе.

Московская область 
 Ивашково — деревня в Зарайском районе.
 Ивашково — деревня в Одинцовском районе.
 Ивашково — деревня в Сергиево-Посадском районе.
 Ивашково — село в городском округе Шаховская.

Пермский край 
 Ивашково — деревня в Верещагинском районе.
 Ивашково — деревня в Карагайском районе.

Псковская область 
 Ивашково — деревня в Бежаницком районе. (МО Пореченское)
 Ивашково — деревня в Дновском районе. (Лукомская волость)

Рязанская область 
 Ивашково — деревня в Пронском районе.
 Ивашково — село в Рыбновском районе.
 Ивашково — деревня в Рязанском районе.

Смоленская область 
 Ивашково — деревня в Гагаринском районе.
 Ивашково — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область 
 Ивашково — деревня в Бежецком районе.
 Ивашково — деревня в Бельском районе.
 Ивашково — деревня в Весьегонском районе.
 Ивашково — деревня в Зубцовском районе.
 Ивашково — деревня в Лесном районе.

Ярославская область 
 Ивашково — село в Ростовском районе.
 Ивашково — деревня в Угличском районе.

Украина 
 Ивашково — село в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Ивашково-1 — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Ивашково-2 — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.